Youngtown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Youngtown (Alabama)
 Youngtown (Arizona)
 Youngtown (Kentucky)
 Youngtown (Maine)
 Youngtown (North Dakota)

in Australien:
 Youngtown (Tasmanien)

Siehe auch:
 Youngstown